Ме́гна Каур (Гилл) Мали́к ( , род. 28 октября 1971, Сонипат, Харьяна, Индия) — индийская киноактриса, известная ролью Аммаджи в сериале Na Aana Is Des Laado. Это было шоу, посвященное детоубийству девочек и другим злодеяниям в отношении женщин.

Биография 
Родилась в Сонипате, городе-спутнике Дели. Отец — Рандхир Сингх Малик, лейтенант. Мать — Камлеш Малик.

Мегна Малик окончила университет в городе Курукшетра, получив степень магистра английского языка. Затем переехала в Дели, где в 1997 году закончила «Национальную школу драмы» / «National school of drama» (NSD). В 1997—2000 годах играла в различных пьесах. После этого перешла работать на телевидение и в кино.

«Звездой» телевидения стала благодаря роли Амаджи в телесериале «Na Aana Is Des Laado» / «Не родись в этом жестоком мире» (2009—2012).

С 2000 года замужем за Риджу Баджаджем.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Мегны Малик на Dictionaries.com.
 Победители «Indian Telly Popular Awards» 2010 года.
 Neha Maheshwri. I am not a feminist: Meghna Malik . //The Times of India. Aug 28, 2012.
 Veenu Singh. Malik has a compulsive disorder . // Hindustan Times.New Delhi, January 14, 2011.